

Persone 
 Cécilia Attias – funzionaria francese, seconda moglie del presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy
 Dan Attias – regista e produttore televisivo statunitense
 Emilia Attias – attrice argentina
 Moše ben Rafael Attias ( Zeki Effendi) – islamista e storico bosniaco di fede ebraica, suddito ottomano e poi austro-ungarico

Altro 
 Piazza Attias – piazza di Livorno
 Villa Attias – edificio storico di Livorno